Di Capua ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Di Capua (1865–1917), italienischer Komponist
 Giuseppe Di Capua (* 1958), italienischer Ruderer

Siehe auch:
 Capua (Begriffsklärung)